Etinger ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Etinger, kroatischer Sänger und Gitarrist der Band Infernal Tenebra

Siehe auch:
 Etingen
 Ettinger
 Oetinger